Корне́лл () — английская фамилия.

Известные носители:
  (1832—1904) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Нью-Йорк (1880—1882).
  (род. 1949) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Кливленд Браунс» и «Баффало Биллс».
  (род. ок. 1958) — американский предприниматель председатель и генеральный директор компании Target (с 2014).
  (1710—1766) — британский колониальный судья, первый председатель Верховного суда колонии Род-Айленд (1747—1749).
  (1874—1946) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания штата Западная Австралия (1946).
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс» (1984).
 Корнелл, Джозеф (1903—1972) — американский художник, скульптор, кинорежиссёр-авангардист.
  (1941—2021) — австралийский предприниматель, актёр, кинопродюсер и сценарист, номинант на премии «Оскар» и BAFTA за сценарий к фильму «Данди по прозвищу „Крокодил“» (1986).
  (1933—2021) — американская пловчиха, участница Олимпийских игр (1952).
 Корнелл, Дон (ур. Луиджи Валаро; 1919—2004) — американский певец.
 Корнелл, Дэвид (род. 1991) — валлийский футбольный вратарь.
  (1732 или 1733—1800) — американский военный и политический деятель, делегат 2-го Континентального конгресса и Конгресса Конфедерации.
  (1938—2007) — американский инженер-строитель, обладатель медали Нормана Американского общества инженеров-строителей (1983, 2003).
 Корнелл, Крис (1964—2017) — американский гитарист, композитор и вокалист.
 Корнелл, Кэтрин (1898—1974) — американская театральная актриса.
 Корнелл, Лидия (ур. Корнилофф; род. 1953) — американская телеактриса.
  (в 1-м браке — Которн, во 2-м — Гревилл-Коллинс; род. 1933) — британская теннисистка, чемпионка Шотландии на твёрдом корте (1960), дочь Мюриэл Корнелл.
  (род. 1986) — игрок в канадский футбол в составе клубов «Калгари Стампидерс», «Эдмонтон Эскимос» и «Виннипег Блу Бомберс».
  (ур. Ганн; 1906—1996) — британская легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в длину (1926), мать Лорны Корнелл.
  (род. 1976) — американский баскетболист, игрок Японской суперлиги в составе клуба «Брэйв Тандерс».
  (род. 1967) — британский телесценарист и автор комиксов, Премии Британской ассоциации научной фантастики в категории короткой формы (2011).
  (1922—1979) — канадский конный тренер; тренер Роял-Орбита, коня-победителя Прикнесских скачек Тройной короны (1959).
  (1919—2009) — американский католический священник, педагог и политик, член Палаты представителей (1975—1979).
 Корнелл, Сванте (род. 1975) — шведский политолог.
 Корнелл, Тим (род. 1946) — британский историк, профессор древней истории Манчестерского университета (с 1995), президент Общества продвижения исследования Древнего Рима (с 2018).
 Корнелл, Томас:
  (1814—1890) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1867—1869, 1881—1883).
  (1937—2012) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Художественного музея Делавэра.
  (1821—1881) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Миннесота (1868—1874).
  (род. 1962) — американская софтболистка, олимпийская чемпионка (1996, 2000).
 Корнелл, Эзра (1807—1874) — американский бизнесмен, изобретатель, филантроп, сооснователь Корнеллского университета.
  (род. 1948) — американский математик и инженер, специалист по анализу рисков, обладатель медали Саймона Рамо IEEE (2021).
 Корнелл, Элли (род. 1963) — американская актриса.
 Корнелл, Эрик Аллин (род. 1961) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (2001).

См. также 
 Корнеллский университет (также часто сокращённо называется Корнелл).

Примечания